Органические минералы — кристаллические образования, состоящие из соединений органических веществ встречающихся в природе (продукты распада органики, углеводороды, смолы, битумы и другие).

Согласно современной номенклатуре минералов, утверждённой ММА, в числе минералов рассматриваются некоторые из природных солеподобных органических соединений (оксалаты, меллитаты, ацетаты и др), объединяемые в класс органические вещества.

При этом в общей систематике минералов высокомолекулярные органические образования типа древесных смол и битумов, не отвечающие в большинстве случаев требованиям кристалличности и однородности, в число минералов не включаются.

Описание 
Такие биогенные минеральные образования, как жемчуг, озокерит, янтарь, копал и др., с исторически сложившейся, но давно устаревшей традицией называть их «органические минералы», хотя и являются природными химическими веществами, но не являются индивидуализированными химическими соединениями со строго определённой формулой и лишены кристаллической структуры. Они не могут быть охарактеризованы с кристаллохимической точки зрения. Отнесение к этому разделу природных органических продуктов требует вдумчивого и ответственного подхода.

Такие природные органические продукты, как смолы и битумы, относятся либо к горным породам (антрацит, шунгит и др.), либо к ископаемым смолам (янтарь, копал), либо к природным углеводородам группы нефти (озокерит, битумы), либо к биогенным образованиям, содержащим в своём составе тот или иной минерал (например, жемчуг и перламутр, в строении которых участвует минерал арагонит).

Минералы класса органические вещества 
 Абелсонит
 Дашковаит Mg(HCOO)•2HO
 Формикаит Ca(HCOO)
 Степановит
 Эвенкит

Природные органические продукты, не являющиеся минералами

 Аммолит
 Жемчуг
 Копал
 Озокерит («горный воск»)
 Уголь
 Шунгит
 Янтарь

См. также 
 Биоминерал
 Минералоид
 Каустобиолиты

Примечания

Литература 
 Орлов Н. А., Успенский В. А. Минералогия каустобиолитов. ; : Издательство АН СССР, 1936. 198 с. (описано около 200 органических минералов)

Ссылки 
 GeoWiki 
 Stuart J. Mills, Frédéric Hatert, Ernest H. Nickel, and Giovanni Ferraris (2009). «The standardisation of mineral group hierarchies: application to recent nomenclature proposals» (PDF)
 Nickel-Strunz Classification — ORGANIC COMPOUNDS 10th edition 

Классификация минералов